Фройденталь (нем. Freudenthal) — многозначный термин.

 Фройденталь — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Фройденталь, Хайнц (1905—1999) — немецкий альтист и дирижёр еврейского происхождения.
 Фройденталь, Ханс (1905—1990) — математик, член Нидерландской королевской АН, профессор.

См. также 
 Фрейденталь